Битва при Фолкерке (1298)
 Битва при Фолкерке (1746)

См. также 
 Фолкерк (значения)